Нижфарм — советская и российская фармацевтическая компания. Один из крупнейших в России производителей лекарственных средств. С 2004 года входит в немецкую группу компаний Stada.

История 
Предприятие было создано декретом Совета Народных Комиссаров в январе 1919 года в Нижнем Новгороде под названием «Фармацевтический завод № 10». Позже завод неоднократно менял названия. В 1994 году в результате приватизации завод был преобразован в ОАО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»).. 
В 2004 года 97,47% акций «Нижфарма» были приобретены немецким холдингом Stada.

В 2015 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации включило предприятие в «Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли».

В 2021 году стало известно, что «Нижфарм» сработал в убыток. По данным 2020 года, убыток компании составил 2,8 млрд руб. против 631 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

На долю «Нижфарма» приходится треть российского экспорта всех лекарственных средств.

Примечания 

Компании, основанные в 1919 году
Фармацевтические компании